Barillet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Barillet (1912–1997), französischer Maler, Sohn von Louis Barillet
 Jean-Pierre Barillet (1824–1873), nach Heirat Jean-Pierre Barillet-Deschamps, französischer Gartenarchitekt
 Louis Barillet (1880–1948), französischer Glasmaler und Medailleur, Vater von Jean Barillet
 Pierre Barillet (1923–2019), französischer Schriftsteller

Ferner gibt es mehrere französische Goldschmiede mit Namen Barillet (16. Jahrhundert).